C.H.F. Müller bezeichnet:

 das Hamburger Unternehmen C.H.F. Müller, siehe Philips Medizin Systeme
 Carl Heinrich Florenz Müller (genannt Röntgenmüller; 1845–1912), deutscher Unternehmer, Gründer des Unternehmens C.H.F. Müller